Kirchenamt steht für:

 Kirchenamt, eine offizielle Stellung in der Kirche, siehe Kirchliches Amt
 Kirchenbehörde, eine Behörde oder Dienststelle einer Kirche
 Heilige Messe, einen feierlichen Gottesdienst